San Biagio Saracinisco, een gemeente in de Italiaanse provincie Frosinone (regio Latium)
 San Biagio Platani, een gemeente in de Italiaanse provincie Agrigento (regio Sicilië)
 San Biagio di Callalta, een gemeente in de Italiaanse provincie Treviso (regio Veneto)
 San Biagio della Cima, een gemeente in de Italiaanse provincie Imperia (regio Ligurië) 
 Monte San Biagio, een gemeente in de Italiaanse provincie Latina (regio Latium)
San Biagio (Ferrara), een nederzetting in de Italiaanse provincie Ferrara